Осиево — название населённых пунктов в России:

 Осиево — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Осиево — деревня в Мантуровском районе Костромской области.